Bayets – abitanti di L'Abbaye
Bayets – abitanti di L'Abergement